El término Séverni o Severni (Северный) puede referirse a:

Personas 

Arkadi Séverni (1939-1980), cantante soviético.
Andréi Séverni (1913-1987), astrónomo soviético.

Localidades

Rusia 

Séverni (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Séverni (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Séverni (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Séverni (Bélgorod), localidad del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Séverni (Buriatia), localidad de la república de Buriatia, en Rusia.
Séverni (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.
Séverni (Carelia), localidad de la república de Carelia, en Rusia.
Séverni (Komi), localidad de la república de Komi, en Rusia.
Séverni (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Séverni (Kalíninskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kalíninskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Séverni (Korenovsk, Krasnodar), localidad del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Séverni (Oktiábrskoye, Kurgáninsk, Krasnodar), localidad del municipio Oktiábrskoye del raión de Kurgáninsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Séverni (Petropávlovskoye, Kurgáninsk, Krasnodar), localidad del municipio Petropávlovskoye del raión de Kurgáninsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Séverni (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Séverni (Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Séverni (Mostovskói, Krasnodar), localidad del raión de Mostovskói del krai de Krasnodar, en Rusia.
Séverni (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Séverni (Pávlovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Pávlovskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Séverni (Taldom, Moscú), localidad del raión de Taldom del óblast de Moscú, en Rusia.
Séverni (Istra, Moscú), localidad del raión de Istra del óblast de Moscú, en Rusia.
Séverni (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Séverni (Aleksándrovka, Oremburgo), localidad del raión de Aleksándrovka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Séverni (Sakmara, Oremburgo), localidad del raión de Sakmara del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Séverni (Kliablino, Samara), localidad del raión de Kliablino del óblast de Samara, en Rusia.
Séverni (Shentalá, Samara), localidad del raión de Shentalá del óblast de Samara, en Rusia.
Séverni (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Séverni (Sajá), localidad de la república de Sajá, en Rusia.

Ucrania 

Séverni (Crimea), localidad de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
Séverni (Lugansk), localidad del óblast de Lugansk, en Ucrania.

Islas 

Isla Séverny, isla del archipiélago de Nueva Zembla, en Rusia.

Asteroide 

 (1737) Severny, asteroide descubierto en 1966.